ASCII (tekenset), een standaard om een aantal letters, cijfers en leestekens te representeren;
een van de vrije internetwerkplaatsen: deze in Amsterdam;
ASCII Corporation, een Japanse uitgever van tijdschriften.